est une expression anglaise signifiant « Dans la chaleur de la nuit ». Elle peut faire référence à :

 , titre original de Dans la chaleur de la nuit, roman américain publié par John Ball en 1965 ;
 , titre original de Dans la chaleur de la nuit, film américain réalisé par Norman Jewison en 1967 ;
 , titre original de Dans la chaleur de la nuit, série télévisée américaine créée en 1988.

Musique

Album 

 , album d' sorti le  ;
 , album de Jeff Lorber sorti en  ;
 In the Heat of the Night, album de Pat Benatar sorti le .

Chanson 

 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Ray Charles sortie en  ;
 In the Heat of the Night, chanson de Sandra présente sur l'album The Long Play sorti le .

Voir aussi